Le Petit Colonel peut désigner :
 Le Petit Colonel (The Little Colonel), film américain de David Butler sorti en 1935 ;
 Le Petit Colonel (El pequeño coronel), film espagnol d'Antonio del Amo sorti en 1960.